A52 ou A-52 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Las Palmas (A-52), un navire océanographique de l’Armada espagnole.

Histoire 
 A52, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme agenouillé tenant le flagellum.

Jeux 
 Gambit de Budapest, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Syphilis tardive, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A52 reliant Niederkrüchten à Marl ;
  Autoroute espagnole A-52 reliant Vigo à Benavente ;
  Autoroute française A52 reliant Châteauneuf-le-Rouge à Aubagne ;
  Autoroute grecque A52 reliant Aktio à l'A5 ;
  Autoroute italienne A52, périphérique nord de Milan ;
  Autoroute suisse A52 reliant Zumikon à Rapperswil-Jona.

Routes
  Route britannique A52 reliant Newcastle-under-Lyme à Mablethorpe ;
  Route nord-irlandaise A52 reliant Belfast  à Crumlin.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres